A 2003-as UEFA-szuperkupa a 28. európai szuperkupa-döntő volt. A mérkőzést a II. Lajos Stadionban, Monacóban játszotta 2003. augusztus 29-én a 2002–2003-as UEFA-bajnokok ligája-győztes olasz AC Milan és a 2002–2003-as UEFA-kupa-győztes portugál FC Porto.

A mérkőzést az AC Milan nyerte 1–0-ra Andrij Sevcsenko góljával, ezzel 1989, 1990 és 1994 után negyedik alkalommal nyerte meg az UEFA-szuperkupát.

Mérkőzés adatok

Lásd még 
 2002–2003-as UEFA-bajnokok ligája
 2002–2003-as UEFA-kupa

Források
 
 

2003
Uefaszuperkupa